Bruni (Texas)
 Carla Bruni

Desambiguações de sobrenomes